Слатина може да се односи на:

 Слатина (земљиште), врста земљишта
 Слатина (станиште), тип еколошког станишта

или

Република Србија:
 Слатина (Сопот), насеље у приградској општини Сопот, Град Београд, Република Србија
 Слатина (Лозница), насеље града Лознице, Република Србија
 Слатина (Шабац), насеље града Шапца, Република Србија
 Слатина (Уб), насеље у општини Уб, Република Србија
 Слатина (Јагодина), насељено место града Јагодине, Република Србија
 Слатина (Бор), насеље у општини Бор у Борском округу, Република Србија
 Слатина (Неготин), насеље у општини Неготин, Република Србија
 Слатина (Књажевац), насеље у општини Књажевац, Република Србија
 Слатина (Пријепоље), насеље у општини Пријепоље, Република Србија
 Слатина (Чачак), насеље града Чачка, Република Србија
 Слатина (Нови Пазар), насеље града Новог Пазара, Република Србија
 Слатина (Крушевац), насеље града Крушевца, Република Србија
 Слатина (Лесковац), насеље града Лесковца, Република Србија
 Слатина (Косово Поље), насеље у општини Косово Поље и приштински аеродром, Република Србија
 Слатина (Вучитрн), насеље у општини Вучитрн, КиМ, Република Србија
 Слатина (Качаник), насеље у општини Качаник, КиМ, Република Србија
 Слатина (Лепосавић), насеље у општини Лепосавић, КиМ, Република Србија
 Слатина (Подујево), насеље у општини Подујево, КиМ, Република Србија
 Велика Слатина, насеље у општини Косово Поље, КиМ, Република Србија
 Мала Слатина, насеље у општини Косово Поље, КиМ, Република Србија

Босна и Херцеговина:
 Република Српска:
 Слатина (Лакташи), насеље у општини Лакташи, Република Српска
 Слатина (Сребреница), насеље у општини Сребреница, Република Српска
 Слатина (Теслић), насеље у општини Теслић, Република Српска
 Слатина (Фоча), насеље у општини Фоча, Република Српска
 Слатина (Чајниче), насеље у општини Чајниче, Република Српска
 Слатина (Оштра Лука), насеље у општини Оштра Лука, Република Српска
 Слатина (Ново Горажде), насеље у општини Ново Горажде, Република Српска
 Средња Слатина, насеље у општини Шамац, Република Српска, БиХ

 Федерација БиХ:
 Слатина (Доњи Вакуф), насеље у општини Доњи Вакуф, Федерација БиХ
 Слатина (Горажде), насеље у општини Горажде, Федерација БиХ
 Слатина (Јабланица), насеље у општини Јабланица, Федерација БиХ
 Слатина (Сански Мост), насеље у општини Сански Мост, Федерација БиХ

Црна Гора:
 Слатина (Андријевица), насеље у општини Андријевица, Република Црна Гора
 Слатина (Даниловград), насеље у општини Даниловград, Република Црна Гора
 Слатина (Пљевља), насеље у општини Пљевља, Република Црна Гора
 Слатина (Шавник), насеље у оштини Шавник, Република Црна Гора

Хрватска:
 Слатина (Подравска), град у Вировитичко-подравској жупанији, раније се звао Подравска Слатина
 Слатина Покупска, насеље у граду Глини, Банија, Република Хрватска

Словенија:
 Рогашка Слатина, град и општина, Република Словенија

Северна Македонија:
 Слатина (Македонски Брод), насеље у општини Македонски Брод, Северна Македонија

Бугарска:
 Слатина (Софија), један од 24 рејона главног града Софије, Република Бугарска
 Слатина (Ловеч), насеље у области Ловеч, Република Бугарска
 Слатина (Монтана), насеље у области Монтана, Република Бугарска
 Слатина (Пловдив), насеље у области Пловдив, Република Бугарска
 Слатина (Силистра), насеље у области Силистра, Република Бугарска

Словачка:
 Слатина (Љевице), насеље у округу Љевице, Њитрански крај, Словачка Република
 Слатина (река), река у Словачкој

Румунија
 Слатина (Румунија), место у Румунији

Чешка:
 Слатина (Знојмо), насеље у округу Знојмо, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Слатина (Кладно), насеље у округу Кладно, Средњочешки крај, Чешка Република
 Слатина (Клатови), насеље у округу Клатови, Плзењски крај, Чешка Република
 Слатина (Литомјержице), насеље у округу Литомјержице, Устечки крај, Чешка Република
 Слатина (Нови Јичин), насеље у округу Нови Јичин, Моравско-Шлески крај, Чешка Република
 Слатина (Плзењ-север), насеље у округу Плзењ-север, Плзењски крај, Чешка Република
 Слатина (Свитави), насеље у округу Свитави, Пардубички крај, Чешка Република
 Слатина (Усти на Орлици), насеље у округу Усти на Орлици, Пардубички крај, Чешка Република

Види још 
 Горња Слатина
 Доња Слатина
 Слатино (вишезначна одредница)